Гроши има више значења:

 Гроши (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Гроши (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Гроши (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Гроши (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Гроши (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Гроши (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Гроши (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Гроши (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији